Об'єкти NGC
Неправильні галактики
Неправильні галактики з баром
Галактики
Скульптор (сузір'я)
Липень 1826
Астрономічні об'єкти, відкриті 1826